Fatma Yıldırım (ur. 3 stycznia 1990 w Stambule) – turecka siatkarka, grająca na pozycji przyjmującej.

Sukcesy klubowe 
Puchar Challenge:
  2017
  2018
Liga turecka:
  2019, 2022
Superpuchar Turcji:
  2020
Puchar CEV:
  2022

Sukcesy reprezentacyjne 
Mistrzostwa Świata Kadetek:
  2007
Liga Europejska:
  2015
Volley Masters Montreux:
  2016
Mistrzostwa Europy:
  2019

Przypisy 

Tureckie siatkarki
Urodzeni w 1990
Siatkarki Eczacıbaşı Stambuł
Ludzie urodzeni w Stambule